Яновцы — название населённых пунктов на Украине:

 Яновцы — до 1946 г. название села Ивановцы в Литинском районе Винницкой области.
 Яновцы — до 1946 г. название села Ивановцы в Кельменецком районе Черновицкой области.

Смотри также: 
 Яновиц
 Янович
 Яновичи (значения)